

Patronyme 

  (née en 1986), actrice australienne ;
 Janko Alexy (1894-1970), peintre et écrivain slovaque ;
 Robert Alexy (né en 1945), juriste et philosophe du droit allemand.

Prénom

Voir aussi
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme